Аранда-де-Дуэро ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 127 км². Население — 33154 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 79 км.

Аранда — центр винодельческого региона Рибера-дель-Дуэро и, соответственно, винного туризма. Гастрономический специалитет — кровяная колбаса (см. морсилья из Аранды-де-Дуэро).

Население

Города-побратимы 
  Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания (1997)
  Миранда-ду-Дору, Португалия
  Салон-де-Прованс, Франция
  Ланген, Германия (2006)
  Роморантен-Лантене, Франция

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница 
 

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса